(5649) Доннаширлей () — медленно вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса, и принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был открыт 18 ноября 1990 года американским астрономом Элеанор Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь американского инженера .

См. также 
 Список астероидов (5601—5700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Элеанор Хелин